El término bateo puede referirse a 

 Bateo es la 1ª persona del singular del verbo batear.
 Bateo es la acción de dar a la pelota con el bate en el juego del béisbol.
 Bateo es el método de construcción de las vías férreas por el que se mete balasto debajo de las traviesas en la vertical del raíl. 
 Bateo de oro  es la extracción de oro de un río mediante el uso de una batea. 
 El Bateo es una zarzuela con música de Federico Chueca  y libro de Antonio Paso Cano y Antonio Domínguez, estrenada en el  Teatro de la Zarzuela el 7 de noviembre de 1901.